Francesco Zerilli - pittore italiano
 Joseph Zerilli – mafioso italiano
 Linda Zerilli – accademica, scrittrice e saggista statunitense